Grey’s Anatomy () — саундтрек к американскому телесериалу «Анатомия страсти», вышедший в 2005, 2006, 2007, 2011 годах на лейбле Hollywood Records.

Список композиций

Volume 1: трек-лист 
Дата выпуска: 27 сентября 2005

 The Postal Service «Such Great Heights»
 Róisín Murphy «Ruby Blue»
 Maria Taylor «Song Beneath the Song»
 Tegan and Sara «Where Does the Good Go?»
 Mike Doughty «Looking at the World from the Bottom of a Well»
 Get Set Go «Wait»
 The Eames Era «Could be Anything»
 Rilo Kiley «Portions for Foxes»
 Joe Purdy «The City»
 Medeski, Martin & Wood «End of the World Party»
 Ben Lee «Catch My Disease» (live)
 The Ditty Bops «There’s a Girl»
 The Radio «Whatever Gets You Through Today»
 Inara George «Fools in Love»
 Psapp «Cosy in the Rocket»

Volume 2: трек-лист 
Дата выпуска: 12 сентября 2006

 The Fray «How to Save a Life»
 Moonbabies «War on Sound»
 Jim Noir «I Me You»
 Ursula 1000 «Kaboom!»
 Anya Marina «Miss Halfway»
 Jamie Lidell «Multiply»
 KT Tunstall «Universe & U» [acoustic extravaganza version]
 Metric «Monster Hospital»
 Gomez «How We Operate» [radio edit]
 Kate Havnevik «Grace»
 The Chalets «Sexy Mistake»
 Gran Bel Fisher «Bound by Love»
 Get Set Go «I Hate Everyone» [clean version]
 Foy Vance «Homebird»
 Snow Patrol «Chasing Cars» [acoustic version]

The iTunes version of the album also includes Sing-Sing's «Come, Sing Me a Song» as the sixteenth track.

Volume 3: трек-лист 
Дата выпуска: 11 сентября 2007

 Peter, Bjorn & John «Young Folks»
 The Bird and the Bee «Again & Again»
 The Jealous Girlfriends «Something in the Water»
 Patrick Watson «The Great Escape»
 Feist «Sealion»
 Bill Ricchini «A Cold Wind Will Blow Through Your Door»
 Grace Potter & The Nocturnals «Falling Or Flying»
 Koop «Come to Me»
 Jesus Jackson «Running On Sunshine»
 Robert Randolph & the Family Band «Ain’t Nothing Wrong With That»
 Paolo Nutini «Million Faces»
 Mat Kearney «Breathe In, Breathe Out»
 Gomez «Moon and Sun»
 John Legend «Sun Comes Up»
 Ingrid Michaelson «Keep Breathing»
 Brandi Carlile «The Story»
 Alamo Race Track «Black Cat John Brown»

Grey’s Anatomy: The Music Event 
Дата выпуска: 31 марта 2011

 «Chasing Cars» — Sara Ramírez, Kevin McKidd, Chandra Wilson
 «Breathe» — Chyler Leigh
 «How We Operate» — Kevin McKidd
 «Wait» — Chandra Wilson, Sarah Drew, Chyler Leigh
 «Runnin' on Sunshine» — Sara Ramírez, , Kevin McKidd, Scott Foley, Justin Chambers, Jessica Capshaw, Kim Raver, Chyler Leigh, Ellen Pompeo
 «Universe & U» — Sara Ramírez, Jessica Capshaw
 «Grace» — Sara Ramírez, Sarah Drew, Chyler Leigh
 «How to Save a Life» — Full Cast
 «The Story» — Sara Ramírez

Volume 4: трек-лист 
Дата выпуска: 9 сентября 2011
 Lykke Li «Get Some»
 Scars On 45 «Heart On Fire»
 Katie Herzig «Way To The Future»
 Peter, Bjorn & John «Second Chamce»
 Cee Lo Green «Old Fashioned»
 National, The «England»
 Graffiti6 «Stare Into The Sun»
 Lissie «Worried About»
 Delta Spirit «Salt In The Wound»
 Correatown  «Further»
 Republic Tigers, The «The Infidel»
 Quiet Kind, The «In Front Of You»
 Tim Myers «Entwined»
 Boxer Rebellion, The «Both Sides Are Even»

Ссылки 
 Grey's Anatomy - Original Soundtrack на discogs.com
 Grey's Anatomy - Original Soundtrack 2 на discogs.com
 Grey's Anatomy - Original Soundtrack 3 на discogs.com
 Grey's Anatomy - Original Soundtrack 4 на discogs.com

Анатомия страсти
Саундтреки 2005 года
Саундтреки 2006 года
Саундтреки 2007 года
Саундтреки 2011 года